Пупець — Мускульний шлунок
 Пупець — пуп
 Пупець — полотно, що ним утираються породілля і баба-пупорізка

Примітки